Фелгейраш  () — португальська власна назва.

Топоніми

Фелгейраш — муніципалітет.
 Фелгейраш (Резенде) — парафія.
 Фелгейраш (Торре-де-Монкорву) — парафія.
 Фелгейраш (Фафе) — парафія.